Il existe deux Califats fondés par les Omeyyades :
 Le Califat omeyyade proprement dit, ayant pour capitale Damas (661-750).
 Le Califat de Cordoue, ayant pour capitale Cordoue (929-1031) et succédant à l'Émirat de Cordoue.